Moment (revista)
 Moments (canção de Ayumi Hamasaki)
 Moments (álbum)
 The Moment

Desambiguação